Argentinische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Argentinische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Argentinische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Argentinische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Argentinische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 Argentinische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Argentinische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen)
 Argentinische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)